Rabaja () ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Borissowna Rabaja (* 1993), russische Sportschützin 
 Jelena Pawlowna Rabaja (* 1960), sowjetisch-russische Sportschützin